Johann Frech ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Frech (1796–1881), deutscher Richter und Politiker
 Johann Georg Frech (1790–1864), deutscher Musiker und Komponist